Obora può riferirsi a diversi toponimi:

Obora, comune del distretto di Plzeň-sever, nella regione di Plzeň
Obora, comune del distretto di Blansko, in Moravia Meridionale
Obora, comune del distretto di Louny, nella regione di Ústí nad Labem
Obora, comune del distretto di Tachov, nella regione di Plzeň

Obora, distretto di Lubin
Obora, distretto di Gniezno

Obora, città dell'Etiopia